Casares, község Spanyolországban, Andalúzia autonóm közösségben, Málaga tartományban
Casares, parókia Spanyolországban, Asztúria autonóm közösségben, Quirós községben
Casares, elnéptelenedett település Spanyolországban, Kasztília és León autonóm közösségben, Burgos tartományban, Merindad de Cuesta Urria községben
Casares, település Argentínában, Santiago del Estero tartományban

Hasonló címen 
 Caseres település Spanyolországban
 Cáceres település Spanyolországban